Mungwi steht für:

 Mungwi (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz, Sambia
 Mungwi (Sambia), Ort in der Nordprovinz, Sambia